Марк Демейер (; 19 апреля 1950,  коммуна Авелгем, провинция Западная Фландрия,  Бельгия — 20 января 1982, коммуна  Мерелбеке, провинция  Восточная Фландрия, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.

Карьера 

Профессиональный велогонщик в 1972-1982 годах. 

Шесть раз принимал участие в Тур де Франс, став победителем в  Классификации промежуточных спринтов  в 1973 и 1975 годах и победителем двух этапов:  19-го - между Лозанной и Бельфором на Тур де Франс 1978 и 14-го -  между Бельфором и Эвьян-ле-Беном на Тур де Франс 1979.

В его активе также два этапа на Джиро д’Италия 1977.

Победитель классических однодневных велогонок Париж — Брюссель (1974)  и Париж — Рубе (1976).

Скончался от сердечного приступа в возрасте 31 года.

Достижения 

 1971
 1-й Тур Фландрии U23
 4-й Велогонка Мира — Генеральная классификация
 1-й — Этапы 5 и 9
 1972
 1-й Дварс дор Фландерен 
 1-й Гран-при Исберга 
 1-й Ле-Самен 
 1973
 1-й — Этап 4 Четыре дня Дюнкерка
 1-й Гран-при Денена
 1-й Тур де Франс — Классификация промежуточные спринты 
 3-й Схелдепрейс 
 9-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 1974
 1-й Париж — Брюссель
 1-й Схелдепрейс
 1-й Гран-при Пино Черами
 1-й — Этап 2 Четыре дня Дюнкерка
 3-й Париж — Рубе
 5-й Тур Люксембурга — Генеральная классификация
 6-й Тур Фландрии
 6-й Эшборн — Франкфурт
 6-й Дварс дор Фландерен 
 8-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 9-й E3 Харелбеке
 1975
 1-й — Этап 3A Четыре дня Дюнкерка
 1-й Нокере Курсе
 1-й Stadsprijs Geraardsbergen
 1-й Тур де Франс — Классификация промежуточные спринты 
 3-й Тур Фландрии
 4-й Париж — Рубе
 5-й Гент — Вевельгем
 5-й Эшборн — Франкфурт
 5-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 6-й Схелдепрейс
 9-й E3 Харелбеке
 9-й Омлоп Хет Ниувсблад 
 10-й Тур Люксембурга — Генеральная классификация
 1-й — Этап 2 
 1976
 1-й Париж — Рубе
 2-й Дварс дор Фландерен
 3-й Тур Фландрии
 7-й Схелдепрейс
 1977
 1-й — Этапы 14 и 16a Джиро д’Италия
 1-й Circuit des frontières
 1-й Омлоп ван хет Хаутланд
 1-й Схелдепрейс
 2-й Гран-при Валлонии
 2-й Париж — Брюссель
 2-й Шесть дней Антверпена (трек)
 2-й Шесть дней Милана (трек)
 3-й Дварс дор Фландерен
 7-й Тур Фландрии
 1978
 1-й — Этап 19 Тур де Франс
 3-й Ле-Самен
 3-й Шесть дней Антверпена (трек)
 6-й E3 Харелбеке
 9-й Омлоп Хет Ниувсблад 
 10-й Париж — Рубе
 1979
 1-й — Этап 14 Тур де Франс
 1-й — Этап 2 Тур Бельгии
 1-й — Этап 4 Критериум Дофине
 1-й — Этапы 3 и 4 Grand Prix du Midi libre
 1-й — Этапы 1, 2 и 5a Четыре дня Дюнкерка
 1-й — Этап 1 Неделя Каталонии
 1-й Де Кюстпейл 
 2-й Тур Фландрии
 3-й Чемпионат Цюриха
 4-й Гент — Вевельгем
 4-й Флеш Валонь
 8-й Париж — Рубе
 9-й Омлоп Хет Ниувсблад 
 1980
 1-й Circuit des frontières
 1-й — Этап 3 Grand Prix du Midi libre
 2-й Париж — Брюссель
 5-й Тур Фландрии
 5-й Париж — Рубе
 9-й Омлоп Хет Ниувсблад 
 1981
 5-й Гент — Вевельгем
 5-й Париж — Рубе
 10-й E3 Харелбеке

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Демейер, Марк на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии